Список синглов № 1 в чарте Easy Listening (ныне — Adult Contemporary) в 1961 году по версии журнала Billboard включает в себя самые популярные песни жанра лёгкая музыка (а также граничащие жанры). 1961 — первый год публикации чарта. Всего в дебютный год чарт возглавили семь песен.

В выпуске от 17 июля первую строчку занял Брук Бентон с песней «Boll Weevil Song», параллельно он возглавлял чарт Hot R&B Sides, а также находился на второй строчке «горячей сотни». Это был его единственный лидер в чарте. В общей сложности он провёл три недели на вершине, пока 7 августа не был смещен Конни Фрэнсис с песней «Together».

Самым продолжительным хитом номер один в 1961 году был сингл «Big Bad John» Джимми Дина, который провел последние десять недель года на первом месте. Песня была мульти-жанровой, поэтому смогла также возглавить чарты Hot Country Singles и Hot 100. Это была одна из трёх песен, которая смогла возглавить данный чарт и поп-чарт наряду с «Wooden Heart» Джо Доуэлла и «Michael» The Highwaymen в тот год.

Список синглов № 1

См. также 
 1961 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 1961 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 


Чарты Billboard 1961 года
1961
Списки хитов № 1 1961 года